Fornelos (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Fornelos (Cinfães), een plaats in de Portugese gemeente Cinfães
 Fornelos (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
 Fornelos (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
 Fornelos (Santa Marta de Penaguião), een plaats in de Portugese gemeente Santa Marta de Penaguião